Henry Morgenthau (1856–1946) német-amerikai diplomata, politikus, üzletember
 Henry Morgenthau (1891–1967) amerikai politikus, 1934–1945 között az USA pénzügyminisztere